Lash (dance-act), een Belgische dance-act
 Lighter aboard ship, afgekort tot LASH of Lash, een transportwijze